Ludvig den Store kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Ludvig 1. af Ungarn, også kendt som Ludvig den Store (; ), konge af Ungarn og Kroatien fra 1342 til 1382 og af Polen fra 1370 til 1382.
 Ludvig 14. af Frankrig, også kendt som Ludvig den Store (), kongeaf Frankrig fra 1643 til 1715.